Профессиональная Лига 1 2014/15 () — 60-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2014/2015
Спорт в Тунисе в 2014 году
2015 год в Тунисе
Футбол в Африке в 2014 году
Футбол в Африке в 2015 году